Чемпионат мира по пляжному футболу 2004 — 10-й Чемпионат мира по пляжному футболу  проходил с 29 февраля по 7 марта 2004 года на пляже в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Победителем стала Бразилия, победившая в финале Испанию.

Участники 
12 команд приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 2004 года.

Европа:

Южная Америка:

Северная Америка:

Азия:

Хозяйка турнира:
 (Южная Америка)

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Матчи плей-офф

Чемпион

Ссылки 

2003
Февраль 2004 года
Международные соревнования по футболу в Бразилии